Bumbăta se poate referi la:

Localități din România:
Bumbăta, Vaslui
Localități din Republica Moldova:
 Bumbăta, Ungheni